William o Bill Hewitt possono riferirsi a:

 Bill Hewitt (1909-1947), giocatore di football americano statunitense
 Bill Hewitt (1944-), cestista statunitense